Turquetil est un patronyme normand, ancien prénom porté dans la Normandie ducale et d'origine scandinave, issu de l'anthroponyme masculin norrois Þórkætill / Þorketill (Thorketil), basé sur Thor, le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique) et ketíll « chaudron (sacrificiel) ». 

En Normandie, ce patronyme se rencontre surtout dans le Cotentin, dans le Bessin et dans le Pays de Caux.

Variantes 
Turquetille
Turquety
Teurquetil
Teurquety
Truptil

Notes et références 

Patronyme normand